Алекса́ндр Федосе́ев:
 Федосеев, Александр Валериевич — российский спортивный функционер, генеральный директор ФК «Крылья Советов».
 Федосеев, Александр Григорьевич (1918—?) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Федосеев, Александр Дмитриевич (1905—1968) — российский учёный, специалист в области огнеупорного и керамического сырья.
 Федосеев, Александр Иванович (1925—1975) — рационализатор, Герой Социалистического Труда.
 Федосеев, Александр Иванович (1909—1975) — депутат Верховного Совета СССР.
 Федосеев, Александр Сергеевич (род. 1991) — российский хоккеист.